Алтай може да се отнася за:

 Алтай, планина в Централна Азия;
 Алтай, град в Източен Казахстан;
 Алтай (напитка), газирана напитка;

Вижте също 
 Алтайски край, край в състава на Русия;
 Република Алтай, република в състава на Русия;
 Горноалтайска АО, предшественик на република Алтай;